Navin – nome proprio di persona indiano maschile
 Alireza Navin – politico iraniano
 Ashwin Navin – imprenditore statunitense
 Frank Navin – imprenditore e dirigente sportivo statunitense
 John P. Navin – attore statunitense

Pagine correlate 
 Naveen